Svjetsko prvenstvo u reliju 1980.g. osma je sezona Svjetskog prvenstva u reliju kojeg organizira FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). 
Sezona se sastojala od 12 utrka. Švedski Reli i Reli Finska su dvije utrke koje se ove sezone nisu bodovale za Svjetsko prvenstvo proizvođača. 
Svjetski prvak je postao Walter Röhrl, a svjetski prvak kod proizvođača, njegova momčad Fiat.

Prvenstvo

Utrke 

 1980